Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 1948 v ženskem smuku. Zlato medaljo je osvojila Hedy Schlunegger, srebrno Trude Beiser, bronasto pa Hedy Schlunegger.

Rezultati
Tekma je štela tudi za kombinacijo.

Smuk ženske